Сипуља може бити:

 Горња Сипуља, насељено мјесто града Лознице, Република Србија
 Доња Сипуља, насељено мјесто града Лознице, Република Србија